Suéter puede tener los siguientes significados:

 Suéter: Vestimenta de punto, frecuentemente de lana, algodón o telas sintéticas, la cual cubre el tronco y extremidades superiores.
 Suéter (banda): Grupo de rock argentino, liderado por Miguel Zavaleta. activo de 1982 a 1989, de 1994 a 1997 y de 2002 a 2007.
 Suéter (álbum): Es el primer álbum de estudio del grupo argentino Suéter, lanzado en 1982
 Suéter Completo: Es un álbum recopilatorio del grupo argentino Suéter, lanzado en 1988.
 Suéter 5: Es el quinto álbum del grupo argentino Suéter, lanzado en su regreso en 1994.